«Кучине-Лубе» () — мужская итальянская волейбольная команда из города Чивитанова-Марке. Выступает в итальянской Серии А1. Входит в структуру волейбольного клуба «Volley Lube». До 2014 базировалась в Мачерате, а в 2014—2015 — в Трее.

История 
Волейбольный клуб «Воллей Лубе» основан в 1990 году в Мачерате. С 1995 года неизменно выступает в серии А1 (с 2016 — Суперлига) чемпионата Италии. За годы существования клубная команда 5 раз выигрывала чемпионат страны и ещё 7 раз становилась призёром национального первенства. Кроме этого, 5 раз «Лубе» выигрывала Кубок Италии, 4 раза — Суперкубок, дважды — Лигу чемпионов ЕКВ, трижды — Кубок Европейской конфедерации волейбола и один раз — Кубок вызова ЕКВ.

Достижения 
 7-кратный чемпион Италии — 2006, 2012, 2014, 2017, 2019, 2021, 2022;
 серебряный (2018) и 6-кратный бронзовый (2003, 2004, 2009, 2011, 2013, 2016) призёр чемпионатов Италии.
 7-кратный победитель розыгрышей Кубка Италии — 2001, 2003, 2008, 2009, 2017, 2020, 2021;
 4-кратный серебряный призёр Кубка Италии — 2012, 2013, 2018, 2019.
 4-кратный победитель розыгрыша Суперкубка Италии — 2006, 2008, 2012, 2014.
 3-кратный победитель Лиги чемпионов ЕКВ — 2002, 2019;
 серебряный (2018) и двукратный бронзовый (2016, 2017) призёр Лиги чемпионов ЕКВ.
 3-кратный победитель розыгрышей Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) — 2001, 2005, 2006;
 серебряный (2003) и бронзовый (1998) призёр Кубка ЕКВ.
 победитель розыгрыша Кубка вызова ЕКВ — 2011. 
 Чемпион мира среди клубных команд — 2019
 двукратный серебряный призёр чемпионата мира среди клубных команд — 2017, 2018, 2021.

История выступлений

Волейбольный клуб «Воллей Лубе» 
 Президент — Симона Силеони.
 Почётный президент — Лючано Силеони.
 Первый вице-президент — Фабио Джулианелли.
 Вице-президент — Альбино Массачези.
 Спортивный директор — Джузеппе Кормио.
 Менеджер команды — Маттео Каранчини.

Арена 
С 2015 года домашние матчи «Кучине-Лубе» проводит в Чивитанова-Марке во Дворце спорта  «PalaCivitanova». Вместимость — 4200 зрителей. Открыт в 2015 году.

Сезон 2018—2019

Состав 

 Главный тренер — Фердинандо Ди Джорджи.
 Тренер — Марко Кампери.

Тренеры 
 1993—1994  Джованни Розичини
 1994—1995  Марко Паолини
 1995—1997  
 1997—1998  
 1998—1999  
 1999—2001  
 2001—2003  
 2003—2004 Рауль Лосано
 2004—2005  
 2005—2010  
 2010—2011 Мауро Берруто
 2012—2017  Альберто Джулиани
 2017—2018   Джампаоло Медеи
 2018—2021  
 с 2021  Джанлоренцо Бленджини

Ссылки 

 Официальный сайт
 Профиль команды на сайте ЕКВ
 Профиль на сайте Волейбольной Лиги Италии

Волейбольные клубы Италии